Indywidualne Mistrzostwa Europy na Żużlu 2016 – cykl zawodów żużlowych mających wyłonić medalistów indywidualnych mistrzostw Europy w sezonie 2016. Rozegrano cztery turnieje eliminacyjne (30 kwietnia – w Debreczynie, 5 maja – w Mureck, 14 maja – w Libercu oraz 15 maja – w Żarnowicy), finał eliminacji (tzw. Challenge – 26 maja w Olching) oraz cztery turnieje serii finałowej. Prawo udziału w cyklu mieli medaliści z poprzedniej edycji, zawodnicy ze stałymi „dzikimi kartami”, zawodnicy którzy zdobyli awans z turnieju Challenge oraz każdorazowo zawodnik z dodatkową „dziką kartą”.

Wyniki

Finał eliminacji (Challenge) 
 Olching, 26 maja 2016

1. finał – Güstrow 
 Güstrow, 16 lipca 2016

Bieg po biegu:
  Kasprzak, Lindbäck, Ljung, Madsen (d)
  Vaculik, Pedersen, Huckenbeck, Andersen
  Busch, Milík, Sajfutdinow, Covatti
  Pawlicki, Kołodziej, Thomsen, Ļebedevs
  Pawlicki, Vaculik, Ljung, Sajfutdinow
  Kasprzak, Ļebedevs, Covatti, Andersen (w)
  Madsen, Thomsen, Milik, Huckenbeck
  Kołodziej, Lindbäck, Pedersen, Busch
  Milik, Andersen, Ljung, Kołodziej
  Vaculik, Kasprzak, Busch, Thomsen (w)
  Ļebedevs, Sajfutdinow, Madsen, Pedersen (w)
  Huckenbeck, Pawlicki, Lindbäck, Covatti
  Huckenbeck, Ļebedevs, Ljung, Busch
  Kasprzak, Milik, Pedersen, Pawlicki(w)
  Kołodziej, Vaculik, Kroner (Madsen - t), Covatti
  Andersen, Sajfutdinow, Thomsen, Lindbäck
  Pedersen, Thomsen, Ljung, Covatti
  Sajfutdinow, Huckenbeck, Kołodziej, Kasprzak (w)
  Madsen, Andersen, Pawlicki, Busch
  Lindbäck, Vaculik, Ļebedevs, Milik
 Baraż: Kołodziej, Pawlicki, Huckenbeck, Lindbäck

2. finał – Dyneburg 
 Dyneburg, 6 sierpnia 2016

3. finał – Togliatti 
 Togliatti, 20 sierpnia 2016

Bieg po biegu:
  Łaguta, Kołodziej, Kudriaszow, Ļebedevs
  Lindbäck, Pawlicki, Kylmäkorpi, Sajfutdinow
  Thomsen, Milík, Andersen, Kasprzak
  Madsen, Pedersen, Vaculík, Ljung
  Pawlicki, Łaguta, Pedersen, Thomsen
  Vaculík, Lindbäck, Milík, Kołodziej
  Andersen, Kudriaszow, Kylmäkorpi, Madsen
  Ļebedevs, Sajfutdinow, Ljung, Kasprzak (w)
  Lindbäck, Łaguta, Ljung, Litwinow (Andersen – w)
  Madsen, Kasprzak, Kołodziej, Pawlicki
  Sajfutdinow, Vaculík, Thomsen, Kudriaszow
  Pedersen, Milík, Kylmäkorpi, Ļebedevs
  Kasprzak, Vaculík, Łaguta, Kylmäkorpi
  Pedersen, Andersen, Kołodziej (u), Sajfutdinow (w)
  Milík, Pawlicki, Ljung, Kudriaszow
  Madsen, Lindbäck, Ļebedevs, Thomsen (w)
  Łaguta, Milík, Madsen, Czugunow (Sajfutdinow – w)
  Kołodziej, Kylmäkorpi, Thomsen, Ljung
  Kasprzak, Lindbäck, Pedersen, Kudriaszow
  Andersen, Ļebedevs, Pawlicki, Vaculík
 Baraż: Madsen, Andersen, Pedersen (t), Milik (w)
 Finał: Łaguta, Lindbaeck, Madsen, Andersen

4. finał – Rybnik 
 Rybnik, 17 września 2016

 Bieg po biegu:
 Kasprzak, Sajfutdinow, Pawlicki, Vaculík (u)
 Pedersen, Lindbäck, Ļebedevs, Covatti
 Łaguta, Ljung, Kołodziej, Kylmäkorpi
 Madsen, Milík, Woryna, Thomsen (w)
 Kasprzak, Woryna, Kylmäkorpi, Lindbäck (d)
 Ljung, Milík, Covatti, Vaculík (u)
 Łaguta, Sajfutdinow, Chmiel, Ļebedevs
 Pawlicki, Pedersen, Madsen, Kołodziej
 Kasprzak, Madsen, Covatti, Łaguta (w)
 Kołodziej, Lindbäck, Chmiel, Kubera
 Pedersen, Sajfutdinow, Milík, Kylmäkorpi
 Woryna, Ļebedevs, Pawlicki, Ljung
 Milík, Kasprzak, Ļebedevs, Kołodziej
 Pedersen, Łaguta, Kubera, Woryna
 Sajfutdinow, Madsen, Lindbäck, Ljung
 Kylmäkorpi, Pawlicki, Chmiel, Covatti
 Pedersen, Kasprzak, Ljung, Chmiel
 Madsen, Kylmäkorpi, Ļebedevs, Kubera
 Sajfutdinow, Covatti, Kołodziej, Woryna
 Lindbäck, Łaguta, Milík, Pawlicki
 Baraż: Sajfutdinow, Milík, Madsen, Łaguta
 Finał: Pedersen, Milík, Kasprzak, Sajfutdinow (d)
 Bieg dodatkowy o miejsca 4-6. końcowej klasyfikacji SEC: Łaguta, Madsen, Lindbäck
 Bieg dodatkowy o miejsca 2-3. końcowej klasyfikacji SEC: Milík, Kasprzak

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 

2016
2016 w sporcie żużlowym
2016 w Europie